SBV peut désigner :
 les Sociétés de vexillologie en Bretagne, ensemble d'organisation ayant pour objet la vexillologie et l'héraldique en Bretagne.
 le Système de bibliothèques valdôtain, l'organisme de gestion des bibliothèques de la Vallée d'Aoste.
le virus de Schmallenberg, qui provoque des malformations chez les fœtus des ruminants domestiques.

Sigle de 3 caractères